Алексе́й Влади́мирович Пота́пов () — российский хоккеист, нападающий. Воспитанник нижегородского хоккея. Игрок московского «Динамо», выступающего в КХЛ.

Карьера

Клубная 

Начал карьеру в 2007 году в составе родного нижегородского «Торпедо», выступая до этого за его фарм-клуб. В дебютном сезоне провёл 4 матча, не набрав ни одного очка. В следующем сезоне также не сумел отметиться результативными действиями, однако уже в сезоне 2009/10 забросил первую шайбу в составе «Торпедо». Также в том сезоне набрал 33 (13+20) очка в 27 проведённых матчах за клуб Молодёжной хоккейной лиги «Чайка».

В следующем сезоне с переменным успехом выступал во всех трёх основных лигах России, после чего руководство нижегородского клуба приняло решение продлить контракт с игроком.

В ноябре 2017 года перешёл в «Ак Барс», так как в родном «Торпедо» практически не получал игрового времени.

В мае 2019 года стал игроком «Авангарда», подписав контракт на 2 года

В мае 2021 года подписал двухлетний контракт с «Трактором».

Международная 
В составе сборной России принимал участие в молодёжном чемпионате мира 2009 года, на котором завоевал бронзовую награду, набрав 2 (0+2) очка в 6 проведённых матчах.

Достижения 
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира: 2009
 Обладатель Кубка Гагарина: 2018, 2021

Статистика

Клубная карьера 

 a В этом сезоне в «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

Международные соревнования

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Чайка»
Игроки ХК «Саров»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Трактор»